L'Open de Chine de squash masculin 2017 est l'édition masculine 2017 de l'Open de Chine qui se déroule du  au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Joe Wong. 

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Ali Farag.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash féminin 2017
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2017
Sport en Chine en 2017
Sport en septembre 2017
Sport en octobre 2017
Squash en 2017